«Мадонна и младенец с ангелом» — картины, выполненные Сандро Боттичелли в 1465—1467 годах. Одна из них находится в собрании галереи Уффици, вторая — в музее Фесч в Аяччо.

Картина, хранящаяся в Аяччо, написана в 1465—1467 годах. Выполнена в манере учителя художника Филиппе Липпи. Картина из Уффици написана в 1465—1467 годах.

Литература 
 «Botticelli», Los grandes genios del arte, n.º 29, Eileen Romano (dir.), Unidad Editorial, S.A., 2005, ISBN 84-89780-97-8
 Pijoán, J., «Botticelli» (1950), Summa Artis, Antología, vol. V: La época del Renacimiento en Europa, Espasa, 2004. ISBN 84-670-1351-6.
 Guía visual de Italia, Aguilar, 1997. ISBN 84-03-59439-9
 Bruno Santi, Botticelli, in I protagonisti dell’arte italiana, Scala Group, Firenze 2001. ISBN 88-8117-091-4

Ссылки 
 Картина на сайте галереи Уффици

Картины Боттичелли
Изображения Девы Марии
Картины из собрания галереи Уффици
Ангелы в изобразительном искусстве
Картины 1467 года